

Мшанна — село в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Мшанна — село в гміні Ольшанка Лосицького повіту Мазовецького воєводства